Der Skisprung-Weltcup 1989/90 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1989/90) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 3. Dezember 1989 und dem 25. März 1990 an 21 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 25 Einzelwettbewerben geplant. Zwei abgesagte Wettbewerbe konnten an einen anderen Ort verlegt werden, sodass alle 25 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Finne Ari-Pekka Nikkola, auf dem zweiten und dritten Platz folgten die beiden Österreicher Ernst Vettori und Andreas Felder. Der schwedische Titelverteidiger Jan Boklöv belegte Platz 14. Die Nationenwertung gewann Österreich vor der Tschechoslowakei und Finnland. Das im Vorjahr Siegreiche Team Norwegen wurde achter.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 1989/90
1989/90